Песча́ное — деревня в Новгородском муниципальном районе Новгородской области. Относится к Ракомскому сельскому поселению.

Ближайшие населённые пункты — деревни Радбелик, Лукинщина, Десятины.

Население 44 человека. Находится в Новгородском поозерье, в 20 км к югу от Великого Новгорода на западном берегу озера Ильмень.

Улицы — Береговая, Дачная, Полевая, Цветочная, Центральная.

История 
Впервые село упоминается в летописи под 1478 годом. Первоначально оно называлось Пискупицы. До недавнего времени — Спас-Пискупицы (или Спас-Пископицы). Запись в летописи связана с осадой Новгорода войсками Ивана III. В Пискупицах тогда разместился псковский князь Василий и великий князь воевода Василий Шуйский.

Название села Спас-Пископец (Пискупицы) образовано от храма Спасо-Преображения и слова «пископец», то есть епископ. С древних времен село принадлежало новгородскому владыке и составляло вотчину Дома Св. Софии. Здесь располагался большой владычный загородный двор. Село являлось погостом — местным административным центром.

В 1685—1686 годах в Пискупицах стояло 47 дворов. Жители 21 двора занималась рыболовством, 14 — крестьянством, остальные относились к приказчикам, церковникам и нищим.

С глубокой древности в селе стояла церковь Спаса-Преображения. Впервые она упоминается в писцовых книгах 1497—1498 годов. Церковь была деревянной. В 1668 году (по другим сведениям в 1706 году) прихожанами и вкладчиками была построена новая деревянная церковь в колокольней. Постоянный размыв Ильменем берега побудил прихожан в 1731 году перенести церковь на новое место, вдаль от берега. Место расположения древнего села не сохранилось. 

В XVIII веке село относилось к Васильевскому погосту. В 1785 году «тщанием прихожан» была построена новая каменная церковь Преображения Господня с теплым приделом Введения в храм Пресвятой Богородицы. В 1828 году возведена колокольня. Это памятник раннего классицизма. В 1875 году на шпице колокольни был установлен маяк-фонарь. 

5 ноября 1934 года с колокольни храма были сняты колокола. Церковь закрыли около 1938 года. В годы немецко-фашистской оккупации службы были возобновлены. После ВОВ, несмотря на многочисленные просьбы, открыть церковь не удалось. Окончательно её закрыли в 1960 году. 

Приход состоял из селений Спас-Пископец и Береговые Морины. В селе праздновали престольные праздники Преображения и Введения в храм Пресвятой Богородицы. Был заветный праздник Св. Духу — в этот день совершался крестный ход с окроплением скота святой водой. Также почитались иконы Тихвинской Божией Матери — её носили вокруг села и забирали в Береговые Морины, и св. вмч. Пантелеймона, которую носили по домам с молебном. 

По данным начала XX века Село Спас-Пископец входило в состав Ракомской волости. Зимой через село проходила дорога по Ильменю из Старой Руссы через Ужин.

Известно, что несколько раз село сильно страдало от пожаров: 1875, 1920 году и во время Великой отечественной войны.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 декабря 1953 года название деревни Спасе Самокражского сельсовета было изменено на Песчаное.

Население

Литература 
 Секретарь Л. А., Филиппова Л. А. По Приильменью. Путеводитель. Лениздат, 1991
 Информация из статьи С. В. Моисеева на стенде возле храма 2007 г

Примечания 

Населённые пункты Новгородского района